Geminoarcus är ett släkte av svampar. Geminoarcus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Geminoarcus